Катего́рия и категории (от  — высказывание, обвинение; признак):

В философии 
 Категория — наиболее общее или специальное априорное понятие, используемое при построении теорий.
 «Категории» — сочинение Аристотеля.

В математике 
 Теория категорий
 Категория Бэра
 Категория Люстерника — Шнирельмана

В языкознании 

 Категория, также терминальная категория или лексическая категория, — то же, что часть речи.
 Фразовая категория — класс составляющих, выделяемый по признаку терминальной категории, к которой относится вершина составляющей.
 Грамматическая категория — замкнутая система взаимоисключающих противопоставленных друг другу грамматических значений (граммем).
 Категория (в словобразовании) — одна из единиц структуры системы словообразования.

В педагогике 
 Категории педагогики — понятия, составляющие основу педагогической науки и её разделы.

Иное 
В значении «группа», «разряд», «множество», «совокупность», «набор», «когорта», «выборка» и т. д.:
 Категории рукописей Нового Завета
 Категории транспортных средств по правам
 Врачебная категория
 Категории годности к военной службе